Ouédogo ou Wédogo peut désigner :
 Ouédogo (ou Wobgo), un village du département et la commune rurale de Sangha (ou Sanga), dans la province du Koulpélogo et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Ouédogo, un village du département et la commune rurale de Koupéla, dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Wédogo-Petit, un village du département et la commune rurale de Koupéla, dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Wédogo-Peulh, un village du département et la commune rurale de Koupéla, dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso ;
 Ouédogo-Bokin, un village du département et la commune rurale de Gounghin, dans la province du Kouritenga et la région du Centre-Est au Burkina Faso.